Il doppio del torneo di tennis Innisbrook Women's Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Gioia Barbieri e Julia Cohen che hanno battuto in finale Allie Kiick e Sachia Vickery 7-65, 6-0.

Teste di serie 

 Irina Falconi /  Maria Sanchez (primo turno)
 Rika Fujiwara /  Ol'ga Savčuk (quarti di finale)

 Jan Abaza /  Allie Will (semifinali)
 Nikola Frankova /  Nicola Slater (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Innisbrook Women's Open 2014